Йокодзе (Івате)
Йокодзе (Сайтама)